Русско-ливонские войны:
 Походы русских князей против Ордена меченосцев 1203—1234 годов
 Ливонский поход на Русь (1240—1242)
 Раковорская битва 1268 года
 Ливонский поход на Русь (1268—1269)
 Новгородско-ливонская война (1443—1448)
 Русско-ливонская война (1480—1481)
 Русско-литовско-ливонская война 1500—1503 годов
 Ливонская война (1558—1582)